Ла Серкита има више значења:

 Ла Серкита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Серкита (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику